Л’Иль-Рус () — один из 15 кантонов департамента Верхняя Корсика, региона Корсика, Франция. Административный центр находится в коммуне Л’Иль-Рус. INSEE код кантона — 2B15. Л’Иль-Рус полностью находится в округе Кальви. В 2015 году размер кантона был увеличен с 6 коммун до 21.

История 
До реформы 2015 года в кантон входила шесть коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхняя Корсика уменьшилось с 30 до 15. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. 22 марта 2015 года к кантону Л’Иль-Рус присоединили 14 коммун кантона Бельгодер, 2 коммуны кантона Верхний Неббио, а коммуна Сант-Антонино перешла в кантон Кальви.

Коммуны кантона 
В кантон входят 21 коммуна, из них главной коммуной является Л’Иль-Рус.

Состав кантона до реформы 2014 года:

Население 
В таблице приведена динамика численности населения по 2012 год. В 2015 году территория кантона увеличилась на 15 коммун, а население соответственно возросло до 10 249 человек (население во время переписи 2012 года на территории, определённой в 2015 году).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Л’Иль-Рус баллотировались 3 пары кандидатов. С поддержкой 54,26 % Пьер-Мари Манчини и Антуанет Салдуччи были избраны на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 77,32 %.

Примечания 

Кантоны департамента Верхняя Корсика